Zhanghenglong est un genre de dinosaures herbivores du groupe des iguanodontes du Crétacé supérieur de Chine. Ce genre de la super-famille des hadrosauroïdés contient une espèce unique, Zhanghenglong yangchengensis, connue par un crâne désarticulé partiel et un squelette post-crânien découverts dans la Formation Majiacun (Santonien moyen), dans le xian de Xixia de la province du Henan.

Classification 
Zhanghenglong est classé comme un hadrosauroïdé non hadrosauridé. Ce genre diffère sensiblement des autres membres connus de Hadrosauroidea et possède une combinaison unique de caractéristiques. Le cladogramme suivant montre sa place parmi certains membres de cette super-famille.

Références

Annexes

Articles connexes 
 Liste de dinosaures

Références taxinomiques 
 

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Ornithischien (nom scientifique)
Hadrosauroidea
Dinosaure du Crétacé
Dinosaure d'Asie
Taxon fossile décrit en 2014